Capraria steht für:

 Capraria (Pflanzengattung), eine Gattung der Wegerichgewächse
 römischer Name der italienischen Insel Capraia, siehe Capraia #Geschichte